Rotor (elektrotehnika), rotirajući dio bilo kakvog rotacijskog stroja, a užem smislu električnog motora ili generatora.
 Rotor helikoptera - dio pogonskog sustava helikoptera
 Cestovni rotor - cestovni kružni tok